est la formule brute de plusieurs isomères.

 anémonine, numéro CAS 
 Coumarine
 scopolétol, numéro CAS 
 Polymère
 poly(téréphtalate d'éthylène), , numéro CAS